Bernardus Manders (acteur)
Bernardus Manders (verzetsstrijder)